Movahed ist der Familienname folgender Personen:

 Abdollah Movahed (* 1940), iranischer Ringer
 Vida Movahed (* 1986), iranische Demonstrantin gegen den Bedeckungszwang für Frauen